Il doppio del torneo di tennis Prime Cup Aberto de São Paulo 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Prime Cup Aberto de São Paulo 2001, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2001, è stato vinto da Noam Okun e André Sá. In finale hanno sconfitto Cédric Kauffmann e Flávio Saretta (tds n. 4) con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-4.

Teste di Serie

  Christian Kordasz /  Andrés Schneiter (quarti di finale)
  Diego del Río /  Leonardo Olguín (quarti di finale)

  Martin Hromec /  Oliver Marach (primo turno)
  Cédric Kauffmann /  Flávio Saretta (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2001